Gotthard von Höveln ist der Name folgender Personen:
* Gotthard von Höveln (1603–1671), Ratsherr und Bürgermeister
 Gotthard III. von Hoeveln (1468–1555), Lübecker Bürgermeister 
 Gotthard IV. von Höveln († 1571), Ratsherr in Lübeck
 Gotthard V. von Höveln (1544–1609), Ratsherr und Bürgermeister 
 Gotthard VI. von Höveln (1595–1655), Ratsherr 1633